Іллічівка — колишня радянська окупаційна назва низки населених пунктів в Україні.

Села 
 Іллічівка — колишня назва села Озерне (Донецька область, Лиманська міська громада)
 Іллічівка — колишня назва села Вищепанівка (Кіровоградська область, Олександрійський район)
 Іллічівка — колишня назва села Зайцеве (Луганська область, Сватівський район)
 Іллічівка — колишня назва села Іванівка (Миколаївська область, Вознесенський район)
 Іллічівка — колишня назва села Ілічанка (Одеська область, Одеський район)
 Іллічівка — колишня назва села Мирне (Сумська область, Охтирський район)
 Іллічівка — колишня назва села Рідне (Харківська область, Ізюмський район)

Селища 
 Іллічівка — колишня назва селища Лісне (Кіровоградська область, Голованівський район)

Див. також
 Ілічовка